

Хада-Булацьке сільське поселення — сільське поселення, Борзинський район, Забайкальський край
 Хада-Булацьке сільське поселення — сільське поселення, Олов'яннинський район, Забайкальський край